Centrale hydroélectrique Achwa peut faire référence à l'un des éléments suivants : 

 Centrale hydroélectrique Achwa I , une centrale hydroélectrique prévue de 41 mégawatts sur la rivière Achwa en Ouganda 
 Centrale hydroélectrique Achwa II, une centrale hydroélectrique de 42 mégawatts en construction sur la rivière Achwa en Ouganda 
 Centrale hydroélectrique Achwa III, une centrale hydroélectrique prévue de 10 mégawatts sur la rivière Achwa en Ouganda.

 

Achwa